Business:

 Business — информационно-аналитический бизнес-телеканал.
 Business — песня американского рэпера Эминема.

См. также